

Musique 

Home on the Range est la chanson d'État du Kansas.

Cinéma 
 , film américain d'Arthur Jacobson, sorti en 1935;
 Home on the Range un court métrage américain de 1940
 Home on the Range, film américain de R. G. Springsteen, sorti en 1946;
Home on the Range est le titre anglophone du film La ferme se rebelle, film d'animation des studios Disney, réalisé par Will Finn et John Sanford, et sorti en 2004.